Reutberg ist der Ortsname von

 Reutberg (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Reutberg (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Reutberg (Sachsenkam), Ortsteil der Gemeinde Sachsenkam, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Reutbergwirtschaft
 Franziskanerinnenkloster Reutberg
 Flugplatz Gunzenhausen-Reutberg
 Klosterbrauerei Reutberg